Classe Minotaur (incrociatore 1906)
 Classe Minotaur (incrociatore 1943)